Kapaun steht für: 

 Kapaun, ein gemästeter, kastrierter Hahn 

Kapaun ist der Familienname folgender Personen: 

 Emil Kapaun (1916–1951), US-amerikanischer Militärgeistlicher
 Gottfried Kapaun von Swoykow (1636–1701), römisch-katholischer Bischof von Königgrätz 
 Heinz Kapaun (1929–2008), österreichischer Politiker